

Ethnologie 
 En ethnologie, un tabou est une prohibition à caractère magique ou religieux dont la transgression entraîne un châtiment surnaturel. Par extension, ce terme désigne un sujet qui dérange et dont on évite de parler.
 En particulier, le tabou alimentaire.

Cinéma et télévision 
Tabou (Tabu) est un film de F. W. Murnau sorti en 1931 ;
Tabou est un film de Nagisa Oshima sorti en 1999 ;
Tabous est un film de Mitra Farahani sorti en 2004 ;
Tabou(s) est un film de Alan Ball sorti en 2007 ;
Tabou est un film de Miguel Gomes sorti en 2012 ;
Tabou est une série télévisée québécoise, diffusée en 2002 ;
Taboo est une série télévisée britannique, diffusée en 2017

Toponymes 
Tabou, une localité située dans le département de Nako au Burkina Faso ;
Tabou, une commune rurale située dans le département de Tô au Burkina Faso ;
Tabou, une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire.

Divers 
 Le Tabou est un ancien club de jazz de Paris ;
 En informatique, la recherche tabou est une métaheuristique ;
  (1956), essai de l'anthropologue anglais  (1909-1952) ;
  (1988-1995), anthologie de bandes dessinées éditée par Stephen Bissette (1955-) ; 
 Tabou (2011, Taboo) est un roman de Casey Hill (Kevin et Melissa Hill, Irlande) ;
 Tabou (2013, Tabu) est un roman allemand de Ferdinand von Schirach (1964-) ;
 Tabou est une maison d'édition.

Voir aussi 
 
 Tapu, concept tongien d'où est issu le concept de Tabou